А́нна Ма́гнуссон (; ) — шведская биатлонистка, участница Кубка мира по биатлону в составе сборной Швеции. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и  чемпионата мира 2019 года в эстафете, двукратный призёр юниорского чемпионата мира 2016.

Победительница одного этапа Кубка мира.

Карьера

Юниорская карьера 
В детстве занималась лыжным спортом. Биатлоном начала заниматься в возрасте 15 лет, вместе с Ханной Эберг, под руководством отца Эберг — Томаса. По состоянию на 2016 год представляет клуб Hemmingsmark IF, личный тренер — Маттиас Нильссон. С 2013 года принимает участие в соревнованиях международного уровня.

В 2014 году Магнуссон впервые приняла участие в чемпионате мира среди юниоров, проходившем в Преск-Айле. На соревнованиях спортсменка заняла 7 место в индивидуальной гонке, 9 — в спринте и 13 — в гонке преследования. На следующем турнире, в 2015 году в Раубичах, Анна стала 6-й в спринте и 9-й в гонке преследования, а в индивидуальной гонке лишь 34-й. В том же 2015 году приняла участие в чемпионате Европы в Отепя в юниорской категории, заняла 8 место в спринте, 7 — в преследовании и 29 — в индивидуальной гонке.

Более удачным для Магнуссон стал юниорский чемпионат мира 2016 года, проходивший в Кеиле-Грэдиштей. Начав с 12-го места в индивидуалке, спортсменка затем стала бронзовым призёром в спринте и остановилась в шаге от медалей в гонке преследования, заняв 4-е место. В эстафете сборная Швеции с участием Магнуссон, Софии Мюр и Ханны Эберг завоевала серебряную медаль, пропустив вперёд лишь норвежек.

Взрослая карьера 
Дебютировала на Кубке IBU в сезоне 2014/15 на этапе в Бейтостолене, в своей первой спринтерской гонке заняла только 80-е место, но уже в следующей гонке, также в спринте, стала 25-й.

В январе 2015 года провела первую гонку на Кубке мира, приняв участие в эстафете на этапе в Оберхофе. Свою первую личную гонку на высшем уровне провела в рамках чемпионата мира 2015 года в Контиолахти, заняв 72-е место в индивидуалке, на этом же турнире в эстафете в составе сборной Швеции стала девятой.

В сезоне 2015/16 заработала первые очки в зачёт Кубка мира, заняв 40-е место в индивидуальной гонке на этапе в Эстерсунде, на этом же этапе стала пятой в смешанной эстафете

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Примечания 
.

Ссылки 
 Персональный сайт

Биатлонисты Швеции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года